Steb ist der Familienname von:
 Katharina Steb († 1666), deutsche wegen Hexerei angeklagte Frau

StEB ist eine Abkürzung für:
 Luzern-Stans-Engelberg-Bahn
 Stadtelternbeirat (siehe Elternvertretung#Ausgestaltung in einzelnen deutschen Bundesländern)
 Stadtentwässerungsbetrieb

Siehe auch:
 Steeb
 Step

Abkürzung